P44 ou P-44 peut faire référence à:
 HMS United (P44), un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Republic P-44 Rocket, un avion de chasse américain.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres